Liani ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitra Liani (* 1955), griechische First Lady
 Liran Liani (* 1977), israelischer Fußballschiedsrichter
 Nadia Liani (* 1938), italienische Sängerin
 Sergio Liani (* 1943), italienischer Leichtathlet